Oldcastle – wieś w Anglii
 Oldcastle – miasto w Irlandii
 Oldcastle – miasto w Kanadzie